

Astronomia 
 Titano – satellite naturale del pianeta Saturno

Fumetti 
 Titano – luna dell'universo DC
 Titano – luna dell'universo Marvel
 Titano – personaggio dei fumetti DC Comics, nemico di Superman
 Titano – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro della Guardia imperiale Shi'ar

Geografia 
 Titano – montagna dell'Appennino, nella Repubblica di San Marino (per sineddoche con tale nome spesso si indica la repubblica stessa)

Letteratura 
Titano (Titan) – romanzo di fantascienza di John Varley

Mitologia 
 Titano – divinità pre-olimpica della mitologia greca

Pagine correlate 
 Titani (disambigua)
 Il titano